Ел Росадо има више значења:

 Ел Росадо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росадо, Ел Росадито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росадо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Росадо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику